Strother est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1983), joueuse de basket-ball américain
 (né en 1982), joueur américain de football américain
 (1908-2000), général américain
, musicien et compositeur américain
 (1816-1888), journaliste et officier américain
 (né en 1972), joueur américain de football américain
Dora Dougherty Strother (1921-2013), aviatrice américaine
 (1866-1959), nouvelliste américain
 (1730-1800), homme politique et planteur améircain
 (1783-1840), homme politique américain

Nathan Strother (né en 1995), athlète du 400 mètre américain
 (1946-2005), guitariste de blues américain
 (né en 1999), enfant acteur américain
 (né en 1940), consultant politique américain
Sandy Strother, animateur américain

Prénom
Strother Martin (1919-1980), acteur américain
 (1842-1930), homme politique américain
 (1919-1998), designer automobile américain
J Strother Moore (né en 1947), informaticien américain
 (1878-1954), avocat et homme politique anglais

Toponyme

, communauté du Missouri
Strother, ancien nom de la ville de Lee's Summit dans le Missouri
, fort du territoire du Mississippi
, ancienne base militiaire de Winfield dans le Kansas
, ruisseau du Missouri

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme